In 2011 werd het 21ste voetbalseizoen gespeeld van de Wit-Russische Vysjejsjaja Liha. De competitie werd gespeeld van  april tot november. BATE werd kampioen.

 Tarpeda Zjodzina wijzigde de naam in Tarpeda-BelAZ Zjodzina.

Eindstand 

Er worden zowel Wit-Russische als Russische namen gebruikt, bv Dinamo Minsk gebruikt de Russische naam.

 Degradatie play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Wit-Russische voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2011